Oconee é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Oconee (Geórgia)
Condado de Oconee (Carolina do Sul)

Desambiguações de topônimos